Трепонемы () — род извитых бактерий из семейства Spirochaetaceae порядка спирохет (Spirochaetales).

Патогенность 
Возбудители трепонематозов человека:

Treponema paraluiscuniculi вызывает сифилис у кроликов.

Филогения 
На основе анализа 16s-рибосомной субъединицы РНК в проекте LTP (выпуск 123) построено филогенетическое дерево всех видов.

Таксономия 
В настоящее время принята классификация на основе номенклатуры названий прокариотов (LPSN) и Национального центра биотехнологической информации (NBCI):
 ?Candidatus Treponema suis Molbak et al. 2006
 ?Treponema calligyrum ♠ Noguchi
 ?Treponema carateum ♥  (pinta causing Treponema)
 ?Treponema minutum ♦ Dobell 1912
 ?Treponema pallidum ♦ (Schaudinn and Hoffmann 1905) Schaudinn 1905
 T. p. endemicum ♠ Smibert 1984 (bejel causing Treponema)
 T. p. pallidum ♠ (Schaudinn and Hoffmann 1905) Schaudinn 1905 (syphilis causing Treponema)
 T. p. pertenue ♠ Smibert 1984 (yaws causing Treponema)
 ?Treponema paraluisleporis ♠ Lumeij et al. 1994
 ?Treponema paraluiscuniculi ♦ (Jacobsthal 1920) Smibert 1974
 ?Treponema pertenue ♦ (Castellani 1905) Castellani & Chalmers 1910
 ?Treponema phagedenis ♠
 T. p. phagedenis ♠ (Noguchi 1912) Brumpt
 T. p. vaccae ♠ Evans et al. 2006
 ?Treponema refringens ♠ (Schaudinn and Hofmann 1905) Castellani and Chalmers
 ?Treponema vincentii ♠ Smibert 1984
 ?Treponema zioleckii ♠ Piknova et al. 2008
 Treponema amylovorum Wyss et al. 1997
 Treponema azotonutricium Graber et al. 2004
 Treponema berlinense Nordhoff et al. 2005
 Treponema brennaborense Schrank et al. 1999
 Treponema bryantii Stanton and Canale-Parola 1980
 Treponema caldarium (Pohlschroeder et al. 1995) Abt, Göker & Klenk 2013
 Treponema denticola (ex Flügge 1886) Chan et al. 1993
 Treponema isoptericolens Dröge et al. 2008
 Treponema lecithinolyticum Wyss et al. 1999
 Treponema maltophilum Wyss et al. 1996
 Treponema medium ♦ Umemoto et al. 1997
 T. m. bovis ♠ Evans et al. 2006
 T. m. medium ♠ Umemoto et al. 1997
 Treponema parvum Wyss et al. 2001
 Treponema pectinovorum Smibert and Burmeister 1983
 Treponema pedis Evans et al. 2009
 Treponema porcinum Nordhoff et al. 2005
 Treponema primitia Graber et al. 2004
 Treponema putidum Wyss et al. 2004
 Treponema saccharophilum Paster and Canale-Parola 1986
 Treponema socranskii Smibert et al. 1984
 T. s. paredis Smibert et al. 1984
 T. s. buccale Smibert et al. 1984
 T. s. socranskii Smibert et al. 1984
 Treponema stenostreptum (Zuelzer 1912) Abt, Göker & Klenk 2013
 Treponema succinifaciens Cwyk and Canale-Parola 1981
 Treponema zuelzerae (ex Veldkamp 1960) Canale-Parola 1980 emend. Abt, Göker & Klenk 2013
Примечания:
♦ Типовой штамм утерян или недоступен
♠ Штамм есть в NCBI, но отсутствует в LSPN
♥ Штамм не направлен в NCBI, но есть в списке LPSN

Примечания 

Spirochaetae
Роды бактерий